Dues ciutats van portar el nom de Hieròpolis:

 Hieròpolis o Hieràpolis de Síria, actualment Menbidj o Manbij.
 Hieròpolis de Cilícia, al riu Piramos, no identificada.